Флаг сельского поселения Краснопо́ймовское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Краснопоймовское Луховицкого муниципального района Московской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 19 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3401.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Краснопоймовское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Первый флаг сельского поселения Краснопоймовское был учреждён 16 марта 2007 года Решением Совета депутатов № 46/20, утвердивших следующее описание флага:

Флаг сельского поселения Краснопоймовское представляет собой жёлтое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине красную полосу в 1/3 ширины полотнища с тремя белыми цветками кувшинки.

19 июня 2007 года, Решением Совета депутатов № 66/22, в рисунок и описание флага были внесены изменения:

Прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, с красной полосой (в 1/3 ширины полотнища) вдоль нижнего края и несущее изображения фигур из герба поселения: в середине жёлтой полосы стоящая чёрно-белая корова, на красной полосе — три белых цветка кувшинок.

Обоснование символики 
Поселение Краснопоймовское образовалось вокруг хутора Нижнего, переименованного после Октябрьской революции 1917 года в Красный хутор. В 30-е годы XX столетия на землях хутора был организован совхоз «Красная пойма». Основное направление совхоза — молочное производство, чему немало способствовали племенные стада коров, в настоящее время состоящие в основном из голштинской породы.

Все это нашло отражение на флаге поселения.

Центральная фигура флага — корова символизирует сельскохозяйственную направленность производства, а серебряные кувшинки — аллегория пойменных лугов сельского поселения, расположенного на берегах реки Оки, которая в период весеннего половодья заливает ближайшие земли. Количество кувшинок прямо указывает на количество населённых пунктов, входящих в состав поселения: посёлок Красная Пойма, село Горетово и деревня Двуглинково.

Красный цвет флага (также как и кувшинки, как символ поймы) указывает на название поселения, полученное первоначально в советские годы, но переосмысленное в настоящее время в значение «красоты здешних мест» (красный — синоним красивого).

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Флаги с изображением быка
Флаги с изображением кувшинки